Lennart Velema (8 juli 1993) is een Nederlands langebaanschaatser. Hij is vooral goed op de korte afstanden, 500 en 1000 meter. Sinds seizoen 2017/2018 rijdt Velema bij Team IKO.

Persoonlijke records

Resultaten

Nederlands langebaanschaatser